Corty ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Corty (1893–1970), französischer Industrieller und Karambolagespieler
 Dore Mönkemeyer-Corty (1890–1970), deutsche Gebrauchsgrafikerin und Plakatkünstlerin